Miejscowości w Słowenii
 Potoče (gmina Divača)
 Potoče (gmina Preddvor)
 Potoče – w gminie Ajdovščina